Columbano Bordalo Pinheiro
Rafael Bordalo Pinheiro
Bordalo Pinheiro
Fausto Bordalo Dias
Janaína Bordalo
Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro
Maria Cristina Bordalo Pinheiro
Museu Rafael Bordalo Pinheiro
Francisco Maria Bordalo
Antônio Mendes Bordalo
 Tropidophoxinellus alburnoides

Desambiguações de sobrenomes